Beck:

  — фамилия или имя «Бек» на иностранных языках.
 
 BECK: Mongolian Chop Squad — аниме-сериал 2004 года о компании японских подростков, объединившихся в рок-группу.
 Beck — американский музыкант-мультиинструменталист.

См. также